

Anno 
 631 o 631 a.C.

Codici 
 631 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Hamburg-Georgsweder, di Georgsweder, quartiere della città tedesca di Amburgo

Matematica 
 631 – numero